

Geografia
Cima Rest – altipiano delle Prealpi Bresciane e Gardesane

Musica
Chris Rest – chitarrista statunitense
Rest – album di Charlotte Gainsbourg del 2017